Trostjanyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung Trostjaniza/Тростяница) ist der Name:

 eines Flusses in der Ukraine, Oblast Schytomyr, siehe Trostjanyzja (Fluss)

 eines Dorfes in der Ukraine, Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewe, siehe Trostjanyzja (Dorf)